Тюковка — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Ленинградская,
 ул. Молодёжная,
 ул. Московская,
 ул. Первомайская,
 ул. Советская.

Население

Известные уроженцы 

 Гусев, Дмитрий Сергеевич — Герой Советского Союза.
 Станкевский, Дмитрий Иванович (1903—1987) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шеин, Степан Иванович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа